Friedenssteuer ist der Name folgender historischer Steuern:

 Friedenssteuer (Böhmen)
 Friedenssteuer (Österreich)
 Friedenssteuer (Türkei)

Friedenssteuer ist der Name eines Konzeptes einer gesetzlichen Regelung, nach der ein Steuerzahler entscheiden kann, dass die von ihm gezahlten Steuern nicht in die Rüstung fließen, siehe Netzwerk Friedenssteuer